Нина Мака́рова:
 Макарова, Нина Владимировна (1908 — 1976) — советский композитор.
 Макарова, Нина Григорьевна (1918 — ?) — звеньевая-коноплевод колхоза «Власть труда» Кромского района Орловской области, Герой Социалистического Труда.